Believer – gruppo musicale thrash metal statunitense
 Believer – album degli Chic del 1983
 Believer – album di Laura Dawn del 2001
 Believer – album dei Kutless del 2012
 Believer – singolo di Mai Hoshimura del 2003
 Believer – singolo dei Goldfrapp del 2010
 Believer – singolo degli American Authors del 2013
 Believer – singolo di Major Lazer e Showtek del 2016
 Believer – singolo degli Imagine Dragons del 2017

Pagine correlate 
 The Believer
 Believers